Айрикя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Айрикян, Паруйр Аршавирович (род. 1949) — армянский политический деятель.
 Айрикян, Эрна — председатель кассационного суда Армении.